Афолабі () — нігерійське прізвище.

Відомі носії 
 Рабіу Афолабі (1980) — колишній нігерійський футболіст.
 Абдулвахід Афолабі (1991) — нігерійський футболіст.

Прізвища